Йожеф Надь ():
 Йожеф Надь (1892 — 1963) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер, тренер збірної Швеції на чемпіонатах світу 1934 і 1928.
 Йожеф Надь (нар. 1960) — угорський футболіст (півзахисник), учасник чемпіонату світу 1986.